

Pessoas
Hans-Hermann Hoppe
Willie Hoppe
Felix Hoppe-Seyler
David Heinrich Hoppe

Outros
3499 Hoppe

Desambiguação